Барецький Станіслав Валерійович — російський музикант, що виступав у гурті «Ленінград».